

Étymologie 
"Osman" est une variante d'Othman (de l'arabe: عثمان, jeune outarde), autres variantes: Ozman, Usman, Uthman. Othman était un des compagnons de Mahomet.

Patronyme 

 Ahmed Osman (1930-), un homme politique marocain ;
 Ahmed Osman (1934-), un essayiste égyptien ;
 Ahmed Saad Osman (1979-), joueur libyen de football ;
 Cedi Osman (1995-), joueur turc de basket-ball ;
 Dan Osman (1963-1998), grimpeur américain ;
 Etidal Osman (1942), auteure égyptienne ;
 Farida Osman (1995-), nageuse égyptienne ;
 Habib Osman (1910-1986), photographe et militant tunisien ;
 Jean-Claude Osman (1947-), joueur français de football ;
 Kara Yülük Osman (v. 1350-1435), gouverneur turc de Diyarbakir ;
 Khaled Osman, traducteur de l'arabe vers le français ;
 Leon Osman (1981-), joueur anglais de football ;
 Levent Osman (1977-), joueur australien de football ;
 Mustapha Osman (1906 ou 1907-?), journaliste, caricaturiste, maquettiste et décorateur de cinéma tuniso-américain ;
 Richard Osman (1970-), animateur, producteur et réalisateur de télévision anglais ;
 Russell Osman (1949-), joueur anglais de football ;
 Salih Mahmoud Osman (1957-), avocat soudanais ;
 Sharyhan Osman (née en 1986), chanteuse allemande ;
 Yigin Osman (1971-), champion de boxe thaïlandaise.

Politique 
 Gouvernement Osman I,  du Maroc ;
 Gouvernement Osman II,  du Maroc;
Gouvernement Osman I,
 (1er sultan) de l‘empire Ottoman.

Prénom

Divers 
 Osman, tragédie de Tristan L'Hermite en cinq actes, créée en 1646 ou 1647 ;
 Osman, jeu vidéo d'action-plates-formes (1996).

Références 

Prénom arabe